West Jefferson puede hacer referencia a las siguientes localidades de Estados Unidos:

West Jefferson, pueblo en el Estado de Alabama;
West Jefferson, pueblo en el Estado de Carolina del Norte;
West Jefferson, villa en el Estado de Ohio; o
Municipio de West Jefferson, en el Estado de Carolina del Norte.